Орлинс () — округ в штате Вермонт, США. Официально образован в 1792 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 27 231 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 867,392 км², из которых 1 797,462 км² — суша и 28,000 км², или 3,800 %, — это водоёмы.

Соседние округа

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 26 277 жителей в составе 10 446 домашних хозяйств и 7155 семей. Плотность населения составляет 38,00 человек на км². На территории округа насчитывается 14 673 жилых строения, при плотности застройки около 8,00-ми строений на км². Расовый состав населения: белые — 97,16 %, афроамериканцы — 0,37 %, коренные американцы (индейцы) — 0,65 %, азиаты — 0,30 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 0,13 %, представители двух или более рас — 1,37 %. Испаноязычные составляли 0,72 % населения независимо от расы.

В составе 32,10 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 54,40 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,60 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 31,50 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 25,20 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 10,90 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,45 человека, и средний размер семьи 2,91 человека.

Возрастной состав округа: 25,10 % — моложе 18 лет, 7,10 % — от 18 до 24, 26,80 % — от 25 до 44, 25,90 % — от 45 до 64, и 25,90 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 39 лет. На каждые 100 женщин приходится 98,60 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 95,10 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 31 084 USD, на семью — 36 630 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 27 964 USD против 20 779 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 16 518 USD. Около 10,60 % семей и 14,10 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 17,90 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 10,90 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
  Национальная ассоциация округов США
  National Register of Historic Places listing for Orleans Co., Vermont
  Philip, Abenaki Indian Chief, and Philip’s Grant (Orleans and Essex Counties)
  Nulhegan Tribe — Abenaki Nation
 http://politicalgraveyard.com/geo/VT/OL.html#CEM/
 , historical excerpt
 Government Agencies and non-profits
 http://www.rootsweb.com/~vermont/GazetterOrleansCounty03.html/ 
 Government Agencies and non-profits
  Government Agencies and non-profits
  1914 Industrial snapshot of the area

Округа Вермонта